Diggers – comunità cristiane del XVII secolo
 Diggers – serie televisiva del 2011
 Diggers – videogioco del 1993
 Diggers – collettivo teatrale del 1966-1968
 Diggers – film australiano del 1931
 Diggers – film statunitense del 2006